Пекин Авраам (Аврам, Абрам) Афанасьевич (около 1749—1796) — офицер Российского императорского флота, участник Русско-турецкой войны (1768—1774), Первой Архипелагской экспедиции, русско-шведской войны (1768—1774), Красногорском сражении, Выборгском морском сражении. Георгиевский кавалер, капитан бригадирского ранга.

Биография 
Пекин Авраам Афанасьевич родился около 1749 года. Происходил из дворян Ярославской губернии. Сын подпоручика, внук стряпчего И. Пекина, который занимался провиантским обеспечением Азовского флота Петра I, в 1770 году был направлен из Москвы в Воронеж «сидеть у приказной водки» для флота.

9 апреля 1761 года Авраам Пекин из недорослей поступил кадетом в Морской шляхетный кадетский корпус, учился в 3-м классе, в арифметике. 30 апреля 1765 года произведён в гардемарины. С 1765 года ежегодно проходил корабельную практику в Балтийском море, находился в морских кампаниях на различных судах Балтийского флота. 30 апреля 1768 года, после окончания Морского кадетского корпуса, произведён в мичманы.

Принимал участие в русско-турецкой войне 1768—1774 годов. В 1769 году на 22-пушечном пинке «Венера» в составе Первой средиземноморской эскадры адмирала Г. А. Спиридова, перешёл из Кронштадта в Средиземное море. В 1770 году прибыл в Архипелаг и участвовал в Морейской экспедиции, после чего от Наварина плавал к Минорке. В 1771 году на 22-пушечном пинке «Соломбала» находился на миноркском рейде. В 1772 году на том же пинке перешёл от Минорки в Архипелаг, переведён на 22-пушечный фрегат «Накция», на котором был в крейсерстве у берегов Александрии и до острова Корфу. 31 декабря 1772 года произведён в лейтенанты. В 1773—1774 годах крейсировал в Архипелаге, сначала на 22-пушечном пинке «Венера», а затем на 16-пушечном фрегате «Победа». В 1774 году на 22-пушечном пинке «Сатурн» плавал из Архипелага в Ливорно и обратно.. В следующем году на 16-пушечном фрегате «Слава», плавал от Пароса к Ливорно, откуда на 26-пушечном фрегате «Святой Николай» перешёл в Минорку, а затем на 80-пушечном корабле «Чесма» вернулся в Россию.

В 1776—1779 годах ежегодно плавал в Финском заливе. 2 января 1779 года произведён в капитан-лейтенанты. В 1780 году на 74-пушечном корабле «Святой Пантелеймон», в составе эскадры «военного нейтралитета», под командованием контр-адмирала А. И. Круза, плавал от Кронштадта до Английского канала. В 1781 году назначен командиром 32-пушечного фрегата «Надежда», на котором в составе отряда капитана 1-го ранга И. О. Селифонтова, перешёл из Архангельска в Кронштадт. В 1782 году на флагманском 66-пушечном корабле «Храбрый», в составе эскадры контр-адмирала А. И. Круза, плавал от Кронштадта до Английского канала.

В 1783 году командовал 32-пушечным фрегатом «Александр» в Балтийском море, который состоял в эскадре контр-адмирала Я. Ф. Сухотин. 1 января 1784 года произведён в капитаны 2 ранга. Командовал 66-пушечным кораблём «Вячеслав» при кронштадтском порте. В 1785 году назначен командиром новопостроенного 74-пушечного корабля «Святая Елена» на переходе из Санкт-Петербурга в Кронштадт. В 1786 году был командирован в Архангельск. В 1787 году командовал 74-пушечным кораблём «Кир Иоанн», на котором в составе отряда капитана бригадирского ранга М. Л. Мельникова, перешёл из Архангельска в Кронштадт. В 1788 году находился в Ораниенбауме, осуществлял надзор за постройкой морского госпиталя, в том же году назначен на переходе из Петербурга в Кронштадт командиром новопостроенного 100-пушечного корабля «Святой Равноапостольный Князь Владимир». 14 апреля 1789 года произведён в капитаны 1 ранга.

Участник Русско-шведской войны (1788—1790) годов. В 1790 году командуя новопостроенным 100-пушечным кораблем «Святой Николай Чудотворец», участвовал 23—24 мая 1790 года в Красногорском сражении и 22 июня 1790 года в Выборгском сражении.

В 1791 году командовал 66-пушечным линейным кораблём «Европа» на кронштадтском рейде. 26 ноября 1791 года «за совершение 18 кампаний в офицерских чинах» награждён орденом Святого Георгия 4 класса (№ 849).

9 февраля 1792 года произведён в капитаны бригадирского ранга, командовал при кронштадтском порте 66-пушечным бывшим шведским кораблём «Принц Карл», взятым в плен в 1790 году. В 1793—1794 годах командуя 100-пушечным линейным кораблём «Святой равноапостольный Князь Владимир», плавал в Балтийском море.

Умер Авраам Афанасьевич Пекин 13 августа 1796 года.

Примечания

Литература 
 
 

Родившиеся в XVIII веке
Выпускники Морского кадетского корпуса
Капитаны бригадирского ранга
Участники Русско-турецкой войны (1768—1774)
Первая Архипелагская экспедиция
Участники Русско-шведской войны 1788—1790